

Cités antiques 
Ce nom est porté par plusieurs cités de la Grèce antique :
 Orchomène en Arcadie.
 Orchomène en Béotie.

Antiquité 
 bataille d'Orchomène, qui a eu lieu lors de la première guerre de Mithridate en 
 Orchomène, héros grec.

Géographie 
 dème d'Orchomène, circonscription grecque.